Ю́рий Но́виков: Новиков, Юрий Александрович (род. 1938) — литовский учёный-литературовед, исследователь фольклора, доктор наук, профессор.
 Новиков, Юрий Алексеевич (род. 1972) — футболист сборной Казахстана.
 Новиков, Юрий Васильевич (род. 1937) — ректор Ярославской государственной медицинской академии.
 
 Новиков, Юрий Георгиевич (1931—2001) — заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Новиков, Юрий Иванович (1921—1982) — советский акушер-гинеколог, член-корреспондент АМН СССР, директор Института акушерства и гинекологии АМН СССР.